Włosty peut désigner en Pologne :
 Włosty, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Włosty, village du powiat de Gołdap, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Włosty, village du powiat de Ciechanów, dans la voïvodie de Mazovie